Vingt-Trois-Novembre ou XXIII-Novembre ou 23-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

23 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date

Graphies en français 

En France, 

 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Libération de Phalsbourg, Garrebourg et d'autres localités de Moselle par la  américaine.
 Libération de Strasbourg et ses communes alsaciennes voisines, par la 2e DB, du général Leclerc : Geispolsheim, Hochfelden, Illkirch-Graffenstaden, Ostwald, Schiltigheim, Wasselonne ainsi que d'autres localités du Bas-Rhin.

 Autres dates et lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies étrangères 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

Au Mexique, où le  voit la reddition du fort de l'île San Juan de Ulúa, en face de Veracruz, dernier bastion de résistance espagnole à l'indépendance mexicaine.

 (Andador) 23 de Noviembre, à Acapulco dans l'État de Guerrero.
 (Calle) 23 de Noviembre et (Calle) Prolongación 23 de Noviembre, à Ciudad Valles dans l'État de San Luis Potosí.
 (Calle) 23 de Noviembre, à Guadalajara dans l'État de Jalisco.
 (Calle) 23 de Noviembre, à Monterrey dans l'État de Nuevo León.
 (Avenida) 23 de Noviembre, à Veracruz dans l'État de Veracruz.

Au Pérou (événement non connu) :

 (Calle) 23 de Noviembre, à Juliaca dans la région de Puno.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
23